Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény
 Párizsi Uniós Egyezmény
Lásd még
 Párizsi béke (egyértelműsítő lap)